Blue kan syfta på:

 Blue – HTML-färgnamn på färgen blå, se HTML-färger
 Blue (yacht) – en megayacht
 Blue1 – ett finländskt flygbolag
 BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) – ett begrepp inom statistik och regressionsanalys

Musik 
 Blue (musikgrupp) – en brittisk popgrupp bildad 2001 i London
 Blue System – en tysk popgrupp

Låtar 
 "Blue" – av rockgruppen The Rasmus
 "Blue (Da Ba Dee)" – av eurodancegruppen Eiffel 65

Album 
 Blue (album av Diana Ross) – musikalbum från 2006 av Diana Ross
 Blue (album av Willy Clay Band) – den andra skivan från 2009 av Kiruna-bandet Willy Clay Band
 Blue (album av The Jesus Lizard) – musikalbum från 1998 av The Jesus Lizard
 Blue (album av Joni Mitchell) – Joni Mitchells fjärde album från 1971
 Blue (album av LeAnn Rimes) – ett musikalbum från 1996 av countrysångerskan LeAnn Rimes
 Blue (album av Phil Keaggy) – ett musikalbum från 1994 av Phil Keaggy
 Blue (album av Simply Red) – ett musikalbum från 1998 av Simply Red
 Blue (album av Third Eye Blind) – ett musikalbum från 1999 av Third Eye Blind